HMS Argus je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Argus (1799) 
 HMS Argus (1812) 
 HMS Argus (1813) 
 HMS Argus (1831) 
 HMS Argus (1849) 
 HMS Argus (1851) 
 HMS Argus (1904) 
 HMS Argus (1917) 
 HMS Argus (A135)

Argus